Tollana est une planète fictive de l'univers de Stargate, elle a été la première planète des Tollans, son orbite a été déstabilisée par la destruction de sa planète voisine, Serita, par le peuple qui l'habitait. Ce peuple avait reçu une aide technologique des Tollans pour produire une énergie illimitée, mais s'en était servi immédiatement pour faire la guerre ; ce qui aboutit à la destruction de Serita et modifia l'orbite de Tollan par la puissance de la déflagration, avec de catastrophiques conséquences environnementales. Les Tollans gardent de cette tragédie la volonté de ne plus partager leurs technologies avec des peuples "jeunes".

Les Tollans sont retrouvés par l'équipe SG-1 au pied de la porte des étoiles de leur planète, en train de mourir d'asphyxie, à cause du volcan en éruption non loin de la porte des étoiles. Ils refusent de dévoiler leurs technologies aux Terriens pour ne pas reproduire le scénario provoqué par le peuple de Serita. Le président ordonne de les maintenir prisonniers hors du SGC pour les étudier et leur soutirer des informations sur leurs technologies. Les Tollans arrivent à s'échapper de la Terre grâce à Daniel Jackson (il ne pourra pas être présenté devant la cour martiale, ce n'est pas un militaire) qui les envoie sur la planète des Nox par la porte des étoiles.

Références 

Planète de Stargate

en:List of recurring alien characters in Stargate SG-1#Tollan